Leninia stellans  — вид іхтіозаврів з родини Ophthalmosauridae. Виявлено в крейдяних відкладеннях (аптський ярус, 125—112 млн років тому) на правому березі Волги в Ульяновській області Росії (село Криуші, Сенгілеєвський район).

Опис 
Великий морський плазун: загальна довжина тіла була 6—7 м, дуже дрібні зуби розташовувалися по всій довжині щелепи. Leninia stellans імовірно харчувався белемнітами (вимерлими головоногими молюсками) і дрібною рибою. Для цього він мав полювати на великих глибинах (до пів кілометра) і бути хорошим нирцем. Вік знахідки оцінюється крейдяним періодом (аптський ярус, 125—112 млн років). Новий таксон іхтіозаврів віднесений до підродини Ophthalmosaurinae, в якій займає базальне положення і за результатами філогенетичного аналізу ознак найбільш близький до родів Mollesaurus, Acamptonectes і Ophthalmosaurus.

Рід Leninia уперше описаний 2013 року інтернаціональною групою палеонтологів у складі Валентина Фішера ( Бельгія), Максима Архангельського (Саратов), Гліба Успенського (Ульяновськ), Іллі Стеншина (Ульяновськ) та Паскаля Годфруа ( , Брюссель, Бельгія) і названий за назвою Ленінського меморіального комплексу (Ульяновськ), у музеї на території якого зберігається типова серія. Видова назва — stellans — походить від латинського «stella» («зірка») і перекладається як «зоряний», «блискучий».

Leninia stellans мав величезні очі діаметром близько 20 см.

Філогенія 
Кладограма, побудована на основі філогенетичного аналізу Фішера та ін. 2013 року:

Примітки

Література 
  doi:10.1017/S0016756812000994

Посилання 
 

Об'єкти, названі на честь Леніна
Вимерлі тварини, описані 2013
Іхтіозаври